Als Osterwasser bezeichnet man:

 Osterwasser (Gemeinde Oberkappel), Ortschaft der Gemeinde Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

in der Osternacht geweihtes Taufwasser
am Ostermorgen geschöpftes Flusswasser, dem besondere Wirkung zugesagt wurde; siehe Osterwasser (Brauchtum)